Tobacco Industry – documentario del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Tobacco Industry – documentario del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company